Пётр Гедеонов:
 Гедеонов, Пётр Дмитриевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7008; 4 декабря 1843.
 Гедеонов, Пётр Иванович (1740 — ?) — Георгиевский кавалер; полковник артиллерии (ранг бригадира армии); № 377; 26 ноября 1783.